Великородный — русская фамилия. Известные носители:

 Великородный, Алексей Николаевич — председатель совета Белгородского областного союза потребительских обществ, заслуженный работник торговли Российской Федерации.
 Великородный, Иван Николаевич (1917—1985) — Герой Советского Союза.
 Великородный, Сергей Николаевич (род. 1976) — заместитель министра обороны ДНР.